Machemer ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Machemer (* 1977), deutscher Schriftsteller und Künstler
 Hans Machemer (* 1934), deutscher Zellbiologe und Universitätsprofessor
 Helmut Machemer (1903–1942), deutscher Augenarzt und Truppenarzt
 Peter Machemer (1937–2020), deutscher Professor für Psychologie und Psychotherapie
 Robert Machemer (1933–2009), deutsch-US-amerikanischer Augenarzt